Lena Larsson kan syfta på:

Lena Larsson (bandyspelare)
Lena Larsson (inredningsarkitekt)
Lena Larsson (vissångerska)
Lena Larsson (politiker) - Riksdagsledamot för Socialdemokraterna  (1947-)